Паралімпійське дзюдо є адаптацією японського бойового мистецтва дзюдо для сліпих та слабозорих спортсменів. Правила лише трохи відрізняються від звичайних змагань. Паралімпійське дзюдо є частиною програми літніх Паралімпійських ігор з 1988 року для чоловіків і з 2004 року для жінок.

На Паралімпійських іграх 2029 року в Лондоні в цьому виді спорту за 13 комплектів медалей боролися 132 спортсмена.

Медалі
Станом на 2020.

Посилання 
 Дзюдо . Офіційний сайт Паралімпійських ігор
 Дзюдо. Офіційний сайт Міжнародної спортивної асоціації сліпих (IBSA)
Дзюдо на літніх Паралімпійських іграх
Види спорту на літніх Паралімпійських іграх
Змагання з дзюдо